Mjóifjörður steht für:

 Mjóifjörður (Austfirðir), ein Fjord in der ostisländischen Region Austurland
 Mjóifjörður (Ísafjarðardjúp), ein Fjord in der westisländischen Region Vestfirðir
 Mjóifjörður (Kerlingarfjörður), ein Fjord im Süden der westisländischen Vestfirðir
 eine ehemals selbstständige Landgemeinde in Island, siehe Fjarðabyggð